Острова Кергелен являются частью тундрового экорегиона южных островов Индийского океана, который включает в себя несколько субантарктических островов. В этом холодном климате растительная жизнь в основном ограничивается травами, мхами и лишайниками, хотя острова также известны местной съедобной кергеленской капустой. Острова находятся в антарктической конвергенции, где холодная вода, поднимающаяся из Антарктики, смешивается с более теплой водой Индийского океана. Как следствие, многочисленны морские млекопитающие, особенно тюлени, а также морские птицы и пингвины.

Фауна

Млекопитающие 
Тюлени и морские котики:

 Кергеленский морской котик (Arctocephalus gazella)
 Морской леопард (Hydrurga leptonyx) редкий
 Южный морской слон (Mirounga leonina).

Китообразные:

 Дельфин Коммерсона (Cephalorhynchus commersonii)
 Южный гладкий кит (Eubalaena australis)
 Горбатый кит (Megaptera novaeangliae)
 Косатка (Orcinus orca), и т. д.

Интродуцированные наземные млекопитающие:
 Овцы Бизе. На Ile Longue обитает около 3500 полудиких овец, основная цель которых — обеспечение мясом научных работников, дислоцированных на островах. Как ни странно, стадо кергеленских овец, которые известны как овцы Бизе, являются вымирающей породой в континентальной Франции, откуда они произошли. Овцы страдают от высокой смертности при рождении (~25 %), потому что они не смогли приспособить свой репродуктивный цикл к сезонам южного полушария, в результате чего самки рожают в течение южных зим, когда еда менее обильна.
 Муфлон (горный баран). Насчитывая примерно 100 особей, они родом с острова Корсика и были ввезены в 1959 году. Популяция была ограничена островом Île Haute в заливе du Morbihan. В рамках продолжающихся усилий по удалению интродуцированных видов популяция была уничтожена к 2012 году.
 Северный олень. Северные олени были завезены норвежцами на остров Ile des Rennes (Северный остров), также называемый Ile Australia. Олени — отличные пловцы, и вскоре они нашли свой путь к главному острову La Grande Terre, расположенному недалеко отсюда. Сегодня олени Кергеленских островов насчитывают около 4000 особей. Они смогли выжить благодаря своей способности извлекать достаточное количество питательных веществ из запасов лишайников и мхов на островах, однако их присутствие оказало негативное влияние на флору архипелага. Они составляют единственную такую популяцию в Южном полушарии, если не считать аналогичной интродуцированной популяции северных оленей в Южной Георгии, которая была в значительной степени уничтожена в 2013 году.
 Кролики. Эти маленькие зайцеобразные были привезены из Южной Африки в 1874 году. Они были вновь ввезены во второй раз позже. Обоснованием было предоставить свежий источник пищи морякам, которые могут потерпеть кораблекрушение. Кролики опустошили растительные сообщества островов и вызвали серьёзную эрозию в местах взрыва их чисел — в основном в восточной половине островов, где плотность популяции в некоторых местах достигла более 40 особей на акр. На сегодняшний день западные и северо-западные границы островов были избавлены из-за менее гостеприимного климата. Остальные острова, окружающие архипелаг, также были спасены.
 Крысы.
 Кошки. На островах обитает популяция диких кошек, происходящих от корабельных кошек, которых моряки держат для контроля за популяцией крыс. Кошки питаются в основном кроликами и морскими птицами.

Птицы 

Пингвины:
 Королевский пингвин (Aptenodytes patagonicus)
 Хохлатый пингвин (Eudyptes chrysocome)
 Золотоволосый пингвин (Eudyptes chrysolophus)
 Субантарктический пингвин (Pygoscelis papua)

Морские птицы:
 Альбатросовые
 Баклановые
 Белые ржанки
 Буревестниковые
 Крачковые
 Поморниковые

Кергеленские острова охвачены ратификацией Францией международного Соглашения о сохранении альбатросов и буревестников, разработанного под эгидой Конвенции о мигрирующих видах.

Гусеобразные:
 Кергеленская шилохвость (Anas eatoni)
 Кряква (Anas platyrhynchos) интродуцированная

Рыбы 
В 1950-х и 1960-х годах французский геолог Эдгар Обер де ла Рю начал интродукцию нескольких видов лососевых рыб. Из семи интродуцированных видов выжили и создали дикие популяции только ручьевая форель Salvelinus fontinalis и бурая форель Salmo trutta. Ручьевая форель занимает верхние водные потоки, в то время как бурая форель установила как постоянный поток, так и устойчивые анадромные популяции по всему острову.

Флора

Наземная растительность 

Прибрежные районы, достигающие высоты около 50 м, как правило, покрыты низкой травянистой растительностью и классифицируются, как тундра. Выше возвышается каменистая почва, и растительность встречается реже, ограниченная разбросанными пучками, мхами и лишайниками.

На островах нет ни деревьев, ни кустарников. Однако это не всегда так было. Окаменелые стволы деревьев семейства Араукариевые можно найти в определённых отложениях, что является геологическим свидетельством времен, когда на Кергелене климат был теплее, чем сегодня.

Первоначально, основной тип низкогорной растительности состоял из густого и сплошного ковра азореллы (Azorella selago), на котором могли быть признаны различные другие виды, такие как знаменитая кергеленская капуста, Pringlea antiscorbutica (семейство Капустные). Азорелла (Зонтичные) имела подушкообразный рост: годовой рост формировал плотный слой, который накладывался на рост предыдущего года. Вид Lyallia kerguelensis (Гекторелловые), единственный строго эндемичный вид архипелага, имеет сходную картину роста. Подушки азореллы могли превышать 1 метр в толщину, а соседние растения могли соединяться, образуя непрерывный лист. Ходить по такой растительности было очень трудно и вредно для окружающей среды. С другой стороны, эта нежная среда была идеальной для определённых видов морских птиц, которые могли рыть там норы.

Интродукция и размножение кроликов разрушили эту среду обитания, которая была заменена моноспецифическим лугом, состоящим из растения, напоминающего небольшую кровохлёбку малую, Acaena adscendens (Розовые). Сегодня ковры из азорелл можно найти только на островах и островках, неповрежденных кроликами. Кергеленская капуста постигла практически та же участь. Появление других млекопитающих также имело последствия для растительности: потребление мышами семян кергеленской капусты, снижение её регенерационной способности, потребление лишайников северными оленями и т. д.

В плоских низинах и вблизи ручьев земля часто промокает. Здесь может развиваться болотная растительность, состоящая в основном из мхов. Эта растительность может казаться однородной на поверхности, но может покрывать зыбучие пески, в которых путешественники могут провалиться по пояс.

Морская растительность 

В отличие от земной растительности, которая очень слабо развита, морская флора процветает, в частности, благодаря присутствию гигантских бурых водорослей: ламинарии (Macrocystis pyrifera), которые образуют настоящие подводные леса, и кочайуйо (Durvillaea antarctica), которая покрывает большую часть скальных побережий.

Macrocystis — один из самых крупных видов морских макро-водорослей, вид может расти до длины 50 метров, образуя подводные леса в труднодоступных, субтильных районах. В водорослевых лесах на островах Кергелен обитает относительно мало позвоночных животных, но много красочных беспозвоночных, а также большое разнообразие красных водорослей. Штормы регулярно срывают большое количество гигантских водорослей, которые выбрасываются на берег и гниют на пляжах в виде матраса, толщина которого может достигать нескольких метров. Эти размывы водорослей образуют одну из важнейших основ местной экосистемы.

Примечания 

Кергелен
Природа Антарктики
Природа Франции